Żukowice (gemeente)
 Żukowice (Neder-Silezië)
 Żukowice (Święty Krzyż)

Zie ook:
 Nowe Żukowice
 Stare Żukowice